Десктоп (от  [] — «поверхность стола»):

 Настольный компьютер — компьютер, предназначенный для постоянного размещения на столе.
 Рабочий стол на экране дисплея (монитора) — основное окно графической среды пользователя.
 Десктоп (форм-фактор) — коммуникационное оборудование, предназначенное для размещения на столе.